Linguère est une ville du Sénégal.
 Linguère est le titre porté par une femme de la famille royale au Sénégal.
 L'ASC La Linguère de Saint-Louis est un club de football sénégalais basé à Saint-Louis
 La Linguère est le nom de la troupe du Théâtre national Daniel Sorano de Dakar